Die Zhong Hong Jiang Xi International Women’s Open 2014 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Nanchang, Volksrepublik China. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2014. Das Turnier fand vom 19. bis 27. Juli 2014 statt.

Siegerin im Einzel wurde die topgesetzte Peng Shuai, das Doppel gewann die taiwanisch-japanische Paarung Chuang Chia-jung und Junri Namigata.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Zhong Hong Jiang Xi International Women's Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Zhong Hong Jiang Xi International Women's Open 2014 fand am 19. und 20. Juli 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen überstanden die Qualifikation:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Challenger Series 2014
Tennisturnier in Nanchang